Földrajz
Dnyeszterfehérvár (Bilhorod-Dnyisztrovszkij), város Ukrajnában
Gyulafehérvár (Alba Iulia), város Romániában, az egykori Erdélyi Fejedelemség fővárosa
Fehérvárcsurgó, község Fejér megyében
Nándorfehérvár (Belgrád), Szerbia fővárosa
Székesfehérvár (régen: Fehérvár), megyei jogú város Magyarországon, Fejér megye székhelye, a középkori Magyar Királyság fővárosa
Tengerfehérvár (Biograd na Moru), város Horvátországban, a középkori Horvát Királyság fővárosa
Sport
MOL Fehérvár FC, székesfehérvári futballklub
Alba Fehérvár KC, székesfehérvári kézilabdaklub
Alba Fehérvár, székesfehérvári kosárlabdaklub
Fehérvár AV19, székesfehérvári jégkorongklub
Volán Fehérvár Öttusa Szakosztály, székesfehérvári öttusaklub
Fehérvár Enthroners, székesfehérvári amerikaifutball-klub
Média
Fehérvár Rádió, székesfehérvári regionális kereskedelmi rádióadó
Fehérvár Médiacentrum, székesfehérvári önkormányzati médiavállalat
Fehérvár TV, székesfehérvári önkormányzati televízióadó
Fehérvár Magazin, székesfehérvári önkormányzati hetilap
Fehérvári Est, székesfehérvári programajánló hetilap
Egyéb
Fehérvári huszárok, Magyarország egyik legismertebb huszárezrede
Jó estét kívánok, megjöttek a fehérvári huszárok, Bognár Ignác ismert csárdása